Altau heißen folgende geographische Objekte:

 Altau (Gemeinde Pupping), Ortschaft von Pupping, Bezirk Eferding, Oberösterreich

 Altau (Ebelsberg), historisches Altwasser der Donau bei Linz-Ebelsberg

Siehe auch:
 Altenau